Gardinovec (mađarski Muragárdony) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Belica, Međimurska županija. 

Nogometni klub Gardinovca je NK Radnički.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 898 stanovnika te 308 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji